Niemcy:
 Brehme – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld

Osoby:
 Andreas Brehme – niemiecki piłkarz
 Christian Brehme – niemiecki piłkarz
 Hans Brehme – niemiecki piłkarz